Senzel ist der Familienname folgender Personen:

 Holger Senzel (* 1959), deutscher Hörfunkjournalist
 Johann Heinrich Senzel (1845–1925), deutscher Kommunalpolitiker und Abgeordneter des Provinziallandtages der preußischen Provinz Hessen-Nassau
 Nikola Senzel (* 1992), kroatischer Eishockeyspieler